Charles-Hubert Millevoye est un poète français né à Abbeville (Somme) le  et mort à Paris le .

Biographie  

Charles-Hubert Millevoye  avait épousé à Abbeville le  Marguerite-Flore Delattre dont un seul enfant, Charles-Alfred, né à Abbeville le , mort à Sadroc le   qui fut magistrat, chargé de l'organisation judiciaire de la Savoie en 1860. De son mariage le  à Paris avec Irma-Malvina Leclerc-Thouin, Charles-Alfred eut trois fils dont Lucien Millevoye (Grenoble 1850-Paris 1918) député d'Amiens de 1882 à 1893 et de Paris de 1898 à 1918, directeur du journal La Patrie.

Il a donné son nom au collège Millevoye, dans sa ville natale.

Sources 

 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIX siècle, Nimes, 1990, réimpression
 Paul Rouet, « La famille du poète Millevoye », Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville, 1983.
 Laurent Fels, « Millevoye : Élégies », In-fusion : revue littéraire , Asnières-sur-Seine, 2008, .

Musique

 Georges Bizet, Rose d'amour (1866)

Notes et références

Liens externes 
 

Poète français du XVIIIe siècle
Poète français du XIXe siècle
Naissance en décembre 1782
Naissance à Abbeville
Décès en août 1816
Décès à 33 ans